Соловы́х — русская фамилия. Известные носители:

 Валентеев (Соловых), Степан Елисеевич (1911—1978) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Соловых, Валентина Михайловна (1949—2007) — советская и российская оперная певица, заслуженная артистка России.